Weinhausen ist

ein Ortsname:
 Weinhausen (Jengen), Ortsteil der Gemeinde Jengen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Friedrich Weinhausen (1867–1925), deutscher Politiker (DDP)
 Georg Weinhausen, deutscher Politiker (LDP), Mitglied im Vorbereitender Verfassungsausschuss (Groß-Hessen)

Siehe auch:
 Weinhaus